

Muziek 
 een kleine muziekgroep
 jazzcombo, een muziekgezelschap dat jazz speelt, bestaande uit een ritmesectie en een melodiesectie
 een gitaarversterker, een elektronisch apparaat dat de klanken van een elektrische gitaar versterkt

Muziekgroep 
 Fifty Foot Combo, een Belgische surfband uit Gent van 1994 tot 2006
 Caribbean Combo, een Nederlandse theatergroep in TV Lab van de VARA
 Occasional Swing Combo, later bekend onder de naam OSC '66, een jazzcombo uit Haarlem van 1961 tot het eind van de jaren zestig
 Bill Black's Combo, een muziekgroep onder leiding van Bill Black van 1959 tot 1962
 El Gran Combo de Puerto Rico, ook bekend als El Gran Combo, een orkest uit San Juan in Puerto Rico sinds 1962
 African Magic Combo, een muziekgroep uit Martinique sinds 1981
 The No WTO Combo een Amerikaanse punkrockband in 1999 onder leiding van Krist Novoselic (voormalig bassist van Nirvana)

Film 
 The Big Combo, een Amerikaanse film noir uit 1955

Kunst 
 Combo Breaker (1978), Frans kunstfotograaf, graficus en musicus
 COMBO Culture Kidnapper, Frans straatkunstenaar uit Parijs

Sport en spel 
 Combo (boksen), een serie (combinatie) van slagen (strikes) in het boksen
 Combo (computerspelterm), een serie (combinatie) van acties die vaak binnen een beperkte tijd moeten worden uitgevoerd

Auto 
 Opel Combo, een compacte bestelwagen van Opel sinds 2001